Ulmeanu ist der Familienname folgender Personen:

 Andreea Ulmeanu (* 1984), rumänische Kunstturnerin
 Sebastian Ulmeanu (1929–1979), rumänischer Politiker (PCR) und Vizeadmiral